Kathleen Mavourneen – cortometraggio del 1906 diretto da Edwin S. Porter
Kathleen Mavourneen – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company
Kathleen Mavourneen – cortometraggio del 1913 diretto da Herbert Brenon
Kathleen Mavourneen – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Brabin
Kathleen Mavourneen – film del 1919 diretto da Charles Brabin
Kathleen Mavourneen – film del 1930 diretto da Albert Ray
Kathleen Mavourneen – film del 1938 diretto da Norman Lee